UIE steht für:

 Unerwünschte Impferscheinungen, siehe Impfung#Nebenwirkungen
 UNESCO Institute for Education, früherer Name des UNESCO Institute for Lifelong Learning
 União dos Interesses Económicos, eine historische politische Partei in Portugal
 Union Industrielle d'Entreprise, siehe John Brown & Company
 Union Internationale des Éditeurs, siehe Internationale Verleger-Union
 United in Europe, eine ehemalige politische Regionalpartei in Großbritannien
 User interface engineering, siehe Interfacedesign

Abkürzung